"Raton" pode ser:
 Raton (Novo México)
 Boca Raton, localidade da Flórida
 Isla Ratón, cidade da Venezuela
 Hamptons at Boca Raton, localidade da Flórida

Ver também
 Rato

Desambiguações de topônimos